Името Беренде носят две български села:

 Беренде, област Перник
 Беренде, област София